Dagraz (en arménien , en azéri ) est une localité de la communauté rurale de Sarnakhbyur, dans la région d'Askeran, au Haut-Karabagh. Elle compte  habitants en 2005.

Notes et références 

Askeran